Adamawa of Adamaoua kan verwijzen naar:
Adamawa (staat); een staat van Nigeria
Adamaoua (regio); een provincie in Kameroen
Adamawagebergte of Adamaouagebergte; berggebied op de grens van Kameroen en Nigeria
Adamawatalen; taalgroep behorende tot de Volta-Congotalen